Rönström ist der Familienname folgender Personen:

 Eva Rönström (1932–2021), schwedische Turnerin
 Gunnar Rönström (1884–1941), schwedischer Leichtathlet